

Musica 
 Last Dance – album di Blue Mitchell del 1977
 Last Dance – singolo di Dua Lipa del 2016
 Last Dance – album di Keith Jarrett e Charlie Haden del 2014
 Last Dance  – singolo di Donna Summer del 1978
 Last Dance  – singolo di Avicii del 2012
 Last Dance – singolo di Rhys 2017
 Last Dance – singolo di Stefania Liberakakis 2021

Altro 
 Difesa ad oltranza - Last Dance (Last Dance) – film  del 1996 diretto da Bruce Beresford

Pagine correlate 
The Last Dance